sok – naturalny płyn zawarty w organizmach żywych 
 Sok – napój naturalny zrobiony zwykle z owoców
 Straż Ochrony Kolei